Улица Косенко () — название улицы

Украина 
 Улица Косенко — улица в Пролетарском районе города Донецка.
 Улица Косенко — улица в Подольском районе города Киева.

Россия 
 Улица Косенко — улица в городе Краснодар (Краснодарский край).
 Улица Косенко — улица в селе Толбазы (Республика Башкортостан).
 Улица Виктора Косенко — улица в городе Ставрополь (Ставропольский край).